Randamonys (Druskininkai) - dorp in de gemeente Druskininkai in Litouwen
 Randamonys (Varėna) - dorp in de gemeente Varėna in Litouwen